Alfredo Catalani (1854-1893), compositeur italien ;
 Angelica Catalani (1779-1849), soprano italienne ;
 Giuseppe Catalani (1698-1764), liturgiste et historien des religions italien.